Le Royaume peut faire référence à :

 Le Royaume, série bande dessinée créé par Benoît Feroumont ;
 Le Royaume, livre d'Emmanuel Carrère publié en 2014 ;
 Le Royaume (), film de Peter Berg sorti en 2007 ;
 Le Royaume, émission de télé réalité diffusé en 2006 sur TF1.

Voir aussi